Het seizoen 1953/54 was het 57ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. Onder leiding van trainer-coach Jiří Sobotka werd La Chaux-de-Fonds voor de eerste keer landskampioen.

Eindstand

Nationalliga B

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1953/54